CEO puede referirse a:

 Un director ejecutivo, el máximo responsable de una empresa, por sus siglas en inglés, de Chief Executive Officer (CEO).
 La Confederación Empresarial de Ourense (CEO), organización empresarial multisectorial, constituida en el año 1977, y que integra 80 asociaciones empresariales y engloba aproximadamente 10000 empresas de la provincia de Orense (España).
 El Centro de Estudios de Opinión (CEO), órgano de la Generalidad de Cataluña encargado de realizar las encuestas sobre intención de voto y valoración de partidos y líderes políticos, y los estudios postelectorales.
 El Aeropuerto de Waco Kungo, en Angola, por su código IATA (CEO).
 El Centro de Educación Ocupacional (CEO).
 El Centro de Entrenamiento Olímpico (Chile) (CEO), del Comité Olímpico de Chile.

Además, Ceo puede hacer referencia a:

 Ceo, titán de la mitología griega.